Plaats in Indonesië
 Taratak (Pariaman Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Pariaman in de provincie West-Sumatra
 Taratak (Sutera), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Pesisir in de provincie West-Sumatra